Сетево́й тра́фик, или интерне́т-тра́фик ( — «движение», «грузооборот»), — объём информации, передаваемой через компьютерную сеть за определённый период времени. Количество трафика измеряется как в пакетах, так и в битах, байтах и их производных: килобайт (КБ), мегабайт (МБ) и т. д.

Трафик подразделяется на:
 исходящий (информация, поступающая во внешнюю сеть);
 входящий (информация, поступающая из внешней сети);
 внутренний (в пределах определённой сети, чаще всего локальной);
 внешний (за пределами определённой сети, чаще всего — интернет-трафик).

Программы, осуществляющие подсчёт сетевого трафика: TMeter, BWMeter, NetWorx, DU Meter, NetTraffic, NetBalancer.

Источники интернет-трафика 
По данным доклада аналитиков из британской компании СимиларУэб (апрель 2015), наибольший объём интернет-трафика в мире дают прямые переходы на сайты из браузера (43,4%). За ними следуют поисковые системы с долей 27,8%,  ссылки с других ресурсов дают дополнительные 21,13%. Социальные сети имеют относительно небольшую долю в 5,8%, а на долю переходов с электронной почты и различной рекламы приходится чуть более 1%.

Сетевой трафик по странам 
Доля населения различных стран в генерации интернет-трафика существенно различается. В рейтинге, опубликованном экспертами СимиларУэб в апреле 2015 года, США (25,05%), Великобритания (5,51%) и Российская Федерация (5,05%) являются тремя крупнейшими генераторами интернет-трафика в мире. В первую десятку также попали Бразилия (4,4%), Франция (3,9%), Германия (3,5%), Индия (3,4%), Канада (3,2%), Япония (2,6%) и Турция (2,5%). Следует отметить, что интернет-трафик из КНР не учитывался в силу действующих ограничений на пользование целым рядом мировых общедоступных интернет-ресурсов.

См. также 
 Точка обмена интернет-трафиком

Примечания 

Анализ компьютерных сетей